Brück kan syfta på:

Geografi 
 Brück eller Brück (Mark), en stad i Landkreis Potsdam-Mittelmark i Brandenburg, Tyskland
 Amt Brück, ett kommunalförbund i Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg, Tyskland, med Brück som huvudort
 Brück, Köln, en stadsdel i Köln, Nordrhein-Westfalen, Tyskland
 Brück, Ahrbrück, ort i kommunen Ahrbrück, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz, Tyskland
 Brück, Dreis-Brück, ort i kommunen Dreis-Brück, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz, Tyskland
 Brück, Nideggen, stadsdel i Nideggen, Nordrhein-Westfalen, Tyskland
 Brück, Dettelbach, stadsdel i Dettelbach, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Brück, Amöneburg, ödeby i kommunen Amöneburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen, Tyskland

Personer 
 Connie Brück (född 1944), svensk jurist
 Constant Brück (1902–1990), svensk läkare
 Gregor Brück (1484-1557), kansler i Kurfurstendömet Sachsen
 Herbert Brück (1902–1974), österrikisk ishockeyspelare
 Sture Brück (1898–1983), svensk jurist
 Walter Brück (1900–1968), österrikisk ishockeyspelare

Övrigt 
 Brück & Sohn, ett tyskt konstförlag

Se även 
 Bruck
 Brücke

Tyska efternamn